Lola, keresztnév
 Lola a Sziget Fesztivál 2016-on fellépett egyik együttes
 Lola Racing Cars, egy versenycsapat elnevezése
Személyek
 Lola (1950) Raimundo José Correia, brazil labdarúgó
 Lola (1988) Korsós Judit, magyar énekesnő
Filmek
 Lola (1961) Jacques Demy filmje
 Lola (1969) film
 Lola (1974) David Hemmings filmje
 Lola (1981) Rainer Werner Fassbinder filmje
 Lola (2001) Carl Bessai filmje
 Lola (2009) Brilante Mendoza filmje
 Lola (2013–2014) filmsorozat
 Lola (2019) Laurent Micheli filmje
Dalok
 Lola, az angol The Kinks rockegyüttes egyik dala